aplikacja (informatyka)
 aplikacja komputerowa
 aplikacja mobilna – oprogramowanie dla urządzeń przenośnych
 aplikacja internetowa – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera
 aplikacja prawnicza
 aplikacja - rodzaj przygotowania urzędniczego
 aplikacja – synonim słowa wniosek, podanie (np. podanie o pracę), zapożyczenie z ang. przez poradnię językową PWN uznane za pretensjonalne
 aplikacja (zdobnictwo) –  technika zdobnicza

Przypisy